Termin dopaminska beta-hidroksilaza ima više značenja.
 Dopaminska beta hidroksilaza
 Dopamin b-monooksigenaza